Holzkrug steht für:
 Krug (Gefäß) aus Holz
 Holzkrug (Kogel), Ortsteil von Kogel im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Altholzkrug und Neuholzkrug der Gemeinde Handewitt